Psychonaut steht für:

 Forscher in der Psychonautik
 eine etwa 1999 gegründete australische Metalband, siehe Psychonaut (australische Band)
 eine 2013 gegründete belgische Post-Metal-Band, siehe Psychonaut (belgische Band)
 ein Computerspiel namens Psychonauts
 ein 1972 erschienenes Musikalbum der Krautrockband Brainticket

Siehe auch: